Toribio es el nombre de:

 Toribio, obispo de Toledo (España) en 335-345 d. C.
 Santo Toribio de Liébana, obispo de Astorga (España) desde 444 d. C.
 Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima.
 Toribio de Benavente, misionero franciscano en México e historiador.
 Toribio de Luzuriaga, gobernador intendente de Cuyo en 1816.
 Toribio Echeverría, escritor y humanista español.
 Toribio Gómez de Santiago, jurista español.
 Toribio, serie animada japonesa, basada en un cómic holandés.
 Toribio, ejecutante de güiro boricua.
 Toribío, municipio de Colombia.
 Toribio Fernández Otero, científico español.
 Toribio Donato Anacleto, figura pública.